D’Sa ist der Familienname folgender Personen: 
 Francis Xavier D’Sa SJ (* 1936), indischer römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Ian D’Sa (* 1975), Gitarrist, Backgroundsänger und Songwriter der kanadischen Band Billy Talent